Bundestagswahlkreis 202 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Bitburg (seit 2017)
 Bundestagswahlkreis Kreuznach (2009 und 2013)
 Bundestagswahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück (2005)
 Bundestagswahlkreis Koblenz (2002)
 Bundestagswahlkreis Ingolstadt (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Fürstenfeldbruck (1976)
 Bundestagswahlkreis Ingolstadt (1965 bis 1972)
 Bundestagswahlkreis München-Süd (1949 bis 1961)